UFC 270: N’Gannou vs. Gane — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 22 января 2022 года в спортивном комплексе «Honda Center» в городе Анахайм, штат Калифорния, США.

В главном бою вечера Франсис Нганну победил Сирила Гана единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. В соглавном бою Дейвисон Фигейреду победил Брэндона Морено единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован объединяющий бой за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе между действующим чемпионом французским бойцом камерунского происхождения Франсисом Нганну и временным чемпионом французом Сирилом Ганом (#1 в рейтинге). Для Нганну этот поединок станет первой защитой чемпионского титула после того, как в марте 2021 года он завоевал его в бою со Стипе Миочичем на UFC 260 одержав победу нокаутом.

Соглавным бой турнира запланирован бой-реванш за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе между действующим чемпионом мексиканцем Брэндоном Морено и бывшим чемпионом бразильцем Дейвисоном Фигейреду (#1 в рейтинге). Ранее бойцы дважды встречались друг с другом в титульных противостояниях. Их первый бой в декабре 2020 года на UFC 256 закончился ничьёй, а во втором бою в июне 2021 года на UFC 263 удушающим приёмом победил Морено и отобрал титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе у Фигейреду.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы: 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Дейвисон Фигейреду vs. Брэндон Морено
 Выступление вечера: Саид Нурмагомедов и Ванесса Демопулос

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
24 января после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

См. также 
 2022 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC